Svea – località delle Svalbard
 Svea – cantante svedese
 329 Svea – asteroide della fascia principale
 Madre Svea – personificazione nazionale della Svezia